Подля́кино — деревня Фащёвского сельсовета Грязинского района Липецкой области.

Основано в 1923 году переселенцами из соседнего села Сошки. Поэтому первоначально имело название Со́шкинские Вы́селки.

В 1926 году, согласно данным переписи населения, здесь жили 142 человека .

Население

Примечания 

Населённые пункты Грязинского района